Ягодный — посёлок в Новосергиевском районе Оренбургской области. Входит в состав Покровского сельсовета.

География 
Находится на западе центральной части Оренбуржья, в пределах возвышенности Общий Сырт, в степной зоне, между рекой Самара и федеральной трассой М5.

Климат 
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной морозной зимой и относительно коротким жарким сухим летом. Среднегодовая температура составляет 4,5 °C. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 21,5 °C (абсолютный максимум — 42 °C); самого холодного (января) — −15 °C (абсолютный минимум — −44 °C). Безморозный период длится около 145 дней. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—400 мм, из которых 221 мм выпадает в тёплый период. Продолжительность снежного покрова составляет 139—140 дней.

История 
В 1997 г. постановлением Законодательного собрания Оренбургской области посёлок Плодосовхоз переименован в Ягодный.

В 1999 г. Постановлением правительства РФ посёлок Плодосовхоз переименован в Ягодный.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Основа экономики — сельское хозяйство. Действовал плодосовхоз.

Транспорт 
Доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Примечания 

Населённые пункты на реке Самара
Населённые пункты Новосергиевского района
переименованные населённые пункты Оренбургской области